Гришко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Григорій Гришко (1649 - †1692)- наказний гетьман Правобережної України (1689-1692).
 Гришко, Александра Петровна (1927—?) — Герой Социалистического Труда.
 Гришко, Анатолий Валерьевич (род. 1952) — оператор, режиссёр и актёр.
 Гришко, Валентин Сергеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Гришко, Валерий Викторович (1951—2022) — театральный режиссёр и актёр.
 Гришко, Виктор Васильевич (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 Гришко, Владимир Данилович (род. 1960) — советский и украинский оперный певец.
 Гришко, Вячеслав Николаевич — советский генерал-майор
 Гришко, Григорий Елисеевич (1906—1959) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Гришко, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Гришко, Зинаида Михайловна (род. 1948) — Герой Украины.
 Гришко, Кирилл Емельянович (1909—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Гришко, Николай Николаевич (1901—1964) — советский ботаник, генетик и селекционер, академик АН УССР.
 Гришко, Павел Саввович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Гришко, Сергей Захарович (1928—1996) — советский режиссёр, театральный педагог.
 Гришко, Татьяна Александровна (1957—2018) — белорусская спортсменка-паралимпиец по стрельбе из лука, чемпионка Летних Паралимпийских игр 1992 года в Барселоне.
 Гришко, Юрий Дмитриевич (1935—2018) — липецкий скульптор, народный художник РСФСР (1990).
 Гришко, Валерий Владимирович (1941—2020) — участник войны в Афганистане, полковник МВД при СССР, адвокат, спонсор «КазЦинк-Торпедо», совладелец АО «Корунд».

См. также 
 Гришков
 Гришковец